Cirroteuthidae är en familj av bläckfiskar. Cirroteuthidae ingår i ordningen åttaarmade bläckfiskar, klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cirroteuthidae 6 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
Cirroteuthidae